Por Delavan pode estar à procura de:
 Delavan (Illinois)
 Delavan (Minnesota)
 Delavan (Wisconsin)

Ver também
 Delavan Lake

Desambiguações de topônimos